Никита Конова́лов:
 Коновалов, Никита Сергеевич (род. 1994) — украинский футболист.
 Коновалов, Никита Юрьевич (род. 1988) — российский пловец.